

Patronyme

Ernst Risch (1911-1988), helléniste et philologue suisse.
Jim Risch (1943-), politicien américain.
Maurice Risch (1943-), acteur français.
Pierre Risch (1943-), peintre, graveur et lithographe français.

Toponymie

 Risch, une commune suisse du canton de Zoug